Alice Desca (1868-1934), lithographe, graveuse et peintre française ;
 Edmond Desca (1855-1918), sculpteur français, époux de la précédente.